Кадагидзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Кадагидзе, Григорий Ильич (1910—1989) — советский государственный и политический деятель, секретарь ЦК КП Грузии.
 Кадагидзе, Моисей Алексеевич (1890 — ?) — Герой Социалистического Труда.